Dit artikel geeft een overzicht van VVV in het seizoen 1959/1960.

Transfers

Aangetrokken spelers

Vertrokken spelers

Oefenwedstrijden

Eredivisie

Statistieken

Nederlandse voetbalclub 1959/60
 1959/60